Сунь Цзихай (; 30 сентября 1977, Далянь, Китай) — китайский футболист, защитник. Участник чемпионата мира 2002 года. Главный тренер сборной Китая до 20 лет.

Клубная карьера 
Первый раз в статусе профессионального футболиста вышел на поле 28 мая 1995 года в составе клуба «Далянь Шидэ». С 1998 по 1999 годы играл в «Кристал Пэлас». Сунь Цзихай вместе с Фань Чжии стали первыми китайскими футболистами в чемпионате Англии. После года, проведённого в Англии, вернулся в Китай.

В 2002 году перешёл в «Манчестер Сити» за 2 миллиона фунтов. В сентябре 2002 года был признан игроком месяца в составе клуба, а в октябре 2002 года стал первым китайским футболистом, забившим гол в Премьер-лиге. 3 января 2012 года «Манчестер Сити» вручил игроку специальную футболку с номером, отражающим количество встреч, которое Сунь Цзихай провёл за команду — 130.

В 2008 году перешёл в «Шеффилд Юнайтед». Вскоре получил серьёзную травму и потерял место в составе.

В 2009 году вернулся на родину, в аренду в клуб «Чэнду Блейдс».

8 января 2010 года перешёл в «Гуйчжоу Жэньхэ».

Международная карьера 
Первый матч за сборную провёл 6 декабря 1996 года против команды Узбекистана.

Был включён в заявку сборной Китая на Чемпионат мира по футболу 2002. В первом же матче против Коста-Рики получил травму и был заменён, после чего в остальных играх на поле не выходил.

Достижения

Клубные 
 «Гуйчжоу Жэньхэ»
 Суперкубок Китайской футбольной ассоциации: 2014

Индивидуальные 
 Лучший игрок Суперкубка КФА: 2014

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Футболисты Китая
Игроки сборной Китая по футболу
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Далянь Шидэ»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Шеффилд Юнайтед»
Игроки ФК «Чэнду Блэйдс»
Игроки ФК «Бэйцзин Жэньхэ»
Игроки ФК «Чунцин Лифань»
Члены Зала славы английского футбола